Georg Quaet-Faslem ist der Name folgender Personen:

* Georg Quaet-Faslem (Förster) (1845–1919), deutscher Forstbeamter 
 Georg Quaet-Faslem (Mediziner) (1872–1927), deutscher Mediziner und Politiker (DNVP)